La coupe d'Estonie féminine de football ou  est une compétition de football féminin à élimination directe réunissant les clubs estoniens des deux premières divisions.

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Estonie
Compétition de football en Estonie
Estonie
Football féminin en Estonie